Getúlio Vargas: Presidente Brasiliano per due mandati, 1930-1945 e 1950-1954
Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul): piccolo Comune nello Stato Brasiliano del Rio Grande do Sul
Getúlio Vargas Freitas Oliveira Júnior, noto come Getúlio Vargas – portiere brasiliano